Maldoror bezeichnet:
 die Hauptfigur von Die Gesänge des Maldoror, Werk des französischen Dichters Lautréamont (1874)
 eine von Maximilian Barck gegründete ostdeutsche Künstlergruppe (1985)
 Edition Maldoror, ein ebenfalls von Barck gegründetes Label (1992)
 ein Musikprojekt von Mike Patton und Masami Akita (1999)
 Maldoror (Album), Musikalbum von Erik Friedlander (2003)
 Sarah Maldoror (Sarah Durados; 1929–2020), französische Filmregisseurin